La Bibbia è un libro sacro per la religione ebraica e quella cristiana
 La Bibbia – film di John Huston del 1966
 La Bibbia – miniserie televisiva statunitense
 La Bibbia – album del gruppo italiano Rovescio della Medaglia